L'asthénéophilie est une paraphilie dans laquelle un individu ressent une excitation sexuelle provoquée par le fait d'être malade.

Notes et références 

Paraphilie